Herent (Vlaams-Brabant); een Belgische gemeente in de provincie Vlaams-Brabant
Herent (Neerpelt); een dorp in de Belgisch Limburgse gemeente Neerpelt